Гянджеви́ () или аль-Канджави́ () — нисба, часть арабского (мусульманского) имени, указывающая на происхождение из города Гянджа (совр. Азербайджан).

Известные носители 
 Низами Гянджеви — классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе.
 Мехсети Гянджеви — персидская поэтесса XII века.
 Абу-ль-Ала Гянджеви — персидский поэт XI—XII вв., основоположник Ширванской школы персоязычной поэзии.
  — персидская поэтесса XII—XIII вв.
  — монтажёр из Ирана.